La saison 2016-2017 de l'Union sportive de Ben Guerdane est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif 

|-

|-

|-

|-

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Résultats

Leader journée par journée

Dernière place (journée par journée) 

Seconde phase  play-off

| align="left" valign="top" width="33%" |

|}

Statistiques

Statistiques individuelles

Références 

Ben Gardane
2016-2017